Námořní záslužný řád je název vojenských vyznamenání několika států:

 Námořní záslužný řád – argentinské vojenské vyznamenání
 Námořní záslužný řád – brazilské vojenské vyznamenání
 Námořní záslužný řád – vojenské vyznamenání Dominikánské republiky
 Námořní záslužný řád – chilské vojenské vyznamenání
 Námořní záslužný řád – kubánské vojenské vyznamenání
 Námořní záslužný řád – ruské vojenské vyznamenání
 Námořní záslužný řád – španělské vojenské vyznamenání
 Námořní záslužný řád – venezuelské vojenské vyznamenání